

Patronymes 

 Pierre Blancard (1741-1826), est un capitaine de marine marseillais,
 Amable Guy Blancard (1774-1853), général d'Empire
 Louis Blancard (1831-1902), est un numismate français.
 René Blancard (1897-1965) est un acteur et scénariste français
 Jean Blancard (1914-2008), ingénieur et haut fonctionnaire français

Toponymes

 Saint-Blancard, commune française, située dans le département du Gers

Homonymie de patronyme